Montvale – borough della Contea di Bergen, New Jersey  (Stati Uniti d'America)
 Montvale – nella Contea di Bedford (Virginia)  (Stati Uniti d'America)
 Montvale – nome in codice della sesta evoluzione dei processori Intel Itanium 2

ca:Montvale
de:Montvale
ht:Montvale, New Jersey
nl:Montvale
pt:Montvale
sw:Montvale, New Jersey
vo:Montvale